La Trinité (Eure)
 La Trinité (Mancha)

Desambiguações de topônimos